Болденка:

 Бо́лде́нка — уменьшительная форма имени Болда.
 Бо́лденка — река в Московской области.